Вале́рий Васи́льевич Каты́нсус (; ) — молдавский и российский футболист, защитник.

Карьера 
В России дебютировал в 2004 году в тульском «Арсенале», выступавшем в Первом дивизионе ПФЛ. С 2005 года в течение пяти сезонов выступал за «Томь» в Премьер-лиге, в 2010 году перешёл в «Шинник», где играл 5 лет, на позиции центрального защитника.

После окончания карьеры занялся преподавательской и просветительской работой. В настоящее время — спортивный директор Центра проведения соревнований Федерации регби России.

Достижения 
 Чемпион Молдавии (3): 1997-98, 1998-99, 1999—2000.
 Обладатель Кубка Молдавии (2): 1997, 1998.

Клубная статистика

Статистика в сборной

Примечания 

Футболисты Молдавии
Футболисты России
Игроки сборной Молдавии по футболу
Игроки ФК «Агро»
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Шинник»